Washington Park Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Washington Park Historic District (Georgia), ID-Nr. 00000071
 Washington Park Historic District (Illinois), ID-Nr. 73000710
 Washington Park Historic District (Indiana), ID-Nr. 08000565
 Washington Park Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 08000166
 Washington Park Historic District (New Jersey), ID-Nr. 87000603
 Washington Park Historic District (Albany, New York), ID-Nr. 72000818
 Washington Park Historic District (Troy, New York), ID-Nr. 73001259